trąbka – instrument muzyczny
 narząd powstały z połączenia górnej wargi i nosa, charakterystyczny dla trąbowców i tapirów
 trąba powietrzna – zjawisko atmosferyczne
 Trąby – herb szlachecki
1 miejscowość w Polsce:
 Trąba – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski